Nazwisko to nosili:

 Władysław Jędrzejewski – (1863-1940), generał dywizji WP
 Władysław Jędrzejewski – (1935-2012), bokser, olimpijczyk